Đồng Tâm (Bình Phước)
 Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hanoi)
 Đồng Tâm (Hải Dương)
 Đồng Tâm (Quảng Ninh)
 Đồng Tâm (Bắc Giang)
 Đồng Tâm (Hà Giang)
 Đồng Tâm (Vĩnh Phúc)
 Đồng Tâm (Hai Bà Trưng, Hanoi)
 Đồng Tâm (Hòa Bình)
 Đồng Tâm (Yên Bái)